Pawlak ist der Familienname folgender Personen:

 André Pawlak (* 1971), deutscher Fußballtrainer
 Anna Pawlak (* 1978), deutsche Kunsthistorikerin
 Christian Pawlak (* 1979), deutscher Boxer und Boxtrainer
 Erich Pawlak (1933–2007), deutscher Fußballspieler
 Krzysztof Pawlak (* 1958), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Léon Pawlak (1906–1977), französischer Fußballspieler
 Manfred Pawlak (1929–1995), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Stanisław Pawlak (* 1933), polnischer Jurist, Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Waldemar Pawlak (* 1959), polnischer Politiker und Minister
 Wojciech Pawlak (* 1969), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Pavlak-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika